Лос Коралитос има више значења:

 Лос Коралитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Коралитос (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Коралитос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Коралитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Коралитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Коралитос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Коралитос (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралитос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралитос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралитос (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Коралитос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коралитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Коралитос (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Коралитос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Коралитос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику